Фаломбе () — округ в Южном регионе Малави. По состоянию на 2008 год в округе проживает 313 129 человек. Площадь территории составляет 1394 км². Административный центр — город Фаломбе.

География 
На востоке граничит с Мозамбиком, на севере с округом Зомба, на юге и западе с округом Муланье.

Примечания 

Округа Малави